Variació genètica 
 Variació total (nàutica)
 Variació (música), forma musical 
 Variació lingüística és el diferent ús d'una mateixa llengua entre sectors de població diferents.
 Variació solar variació que esdevé en el Sol 
 Variació estel·lar
 La variació dels animals i les plantes domesticades 

En Matemàtiques

 Variació (matemàtica), nom amb què es coneix a algunes parts del món un tipus particular de permutació
 Variacions (càlcul), en anàlisi matemàtica, la branca del càlcul que opera amb funcions de funcions.
 Coeficient de variació, paràmetre estadístic que mesura la dispersió d'una mostra o població estadística.
 Mètode de variació dels paràmetres, tècnica usada per resoldre certes equacions diferencials